Longerich ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Longerich (1928–2020), Journalist
 Nils Longerich (* 1977), deutscher Basketballspieler
 Peter Longerich (* 1955), deutscher Historiker und Professor für Geschichte an der Universität London

Longerich ist der Name folgender Orte:

 Longerich (Köln), Stadtteil von Köln